Mikan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Christian Mikan
 Josef Gottfried Mikan